Gino Ansaloni – calciatore italiano
Luca Ansaloni – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Giancarlo Ansaloni – calciatore ed allenatore di calcio italiano
Gabriele Ansaloni – conduttore televisivo italiano, meglio conosciuto come Red Ronnie
Giacinto Giordano Ansalone o Ansaloni – religioso italiano
Vincenzo Ansaloni – pittore italiano